Az FC Kuressaare, teljes nevén Football Club Kuressaare egy észt labdarúgócsapat. A klubot 1990-ben alapították, székhelye Kuressaare. Jelenleg az másodosztályban szerepel.

Legutóbbi szezonok

Jelenlegi keret 

2009. február 25. szerint.

Ismertebb játékosok 

  Viktor Alonen
  Trond Inge Haugland
  Risto Kallaste
  Alari Lell
  Tõnis Kalde
  Otar Korgalidze
  Dmitri Kulikov
  Marek Lemsalu
  Martin Lepa
  Valdemaras Martinkenas
  Tarmo Neemelo
  Jan Õun
  Svajunas Rauckis
  Tarmo Saks
  Tomas Sirevičius
  Maksim Smirnov
  Mark Švets
  Kim Solberg
  Rainer Veskimäe

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal 

Észt labdarúgócsapatok
1990-ben alapított labdarúgócsapatok